Улица Десняка () — улица в Новозаводском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Князя Чёрного до улицы Коцюбинского, исторически сложившаяся местность (район) Холодные Яры.

Примыкает улица Леси Украинки, Холодный Яр, Ватутина.

История 
В 18 веке был застроен одноэтажными домами глубокий разветвлённый Холодный Яр (Овраг), который издревле граничил с Черниговским Посадом-Предградьем. В результате возникло несколько улиц и улочек, которые одинаково именовались — Холодный Яр. Длиннейшая из которых со времен получила название улица 1-й Холодный Яр.

В 1955 году улица 1-й Холодный Яр переименован на улица Олексы Десняка — в честь украинского советского писателя и журналиста, уроженца Черниговщины Олексы Десняка.

Улица живописная, извилистая в плане, неширокая (10-15 м в линиях застройки), является своеобразным памятником истории и архитектуры города. Тут сохранился ряд примеров народного строительства и резьбы (например, дома №№ 19, 22 и прочие).

Застройка 
Улица проложена в северо-западном направлении, делает несколько изгибов-поворотов. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории, например, два усадебных дома (№ 56).

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 222 ДЕСНЯКА ОЛЕКСИ ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова